

Organizzazioni 
 Time's Up – organizzazione contro la violenza sulle donne del 2018.

Musica 
 Time's Up – EP dei Buzzcocks del 1976
 Time's Up – album dei Living Colour del 1990
 Time's Up – album di Classified del 1995

Televisione 
 Tempo scaduto (Time's Up) – episodio della quarta stagione di CSI: NY